Бачжоу (Бачжун) (巴州) — район городского подчинения городского округа Бачжун провинции Сычуань (КНР).
 Бачжоу (Ланфан) (霸州) — городской уезд городского округа Ланфан провинции Хэбэй (КНР).